Зак Галина Мойсеївна (1908—1984) — українська радянська художниця декоративного розпису; член Спілки радянських художників України.
 Зак Ісидор Аркадійович (1909—1998) — український та російський диригент, народний артист СРСР.
 Зак Яків Ізраїлевич (1913—1976) — піаніст та педагог.

Єврейські прізвища